Miejscowości w USA:
 Meeker – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Rio Blanco
 Meeker – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Meeker (ang. Meeker County) – w stanie Minnesota